Kerner est un patronyme d’origine germanique.

Patronyme 
 Anton Kerner von Marilaun (1831-1898), botaniste autrichien. Son nom est abrégé A.Kern. en taxinomie végétale.
 Ben Kerner était le propriétaire de la franchise de l'équipe de Baskett-ball américaine des Hawks d'Atlanta dans les années 1950 
 Boris Kerner, physicien allemand
 Charlotte Kerner, femme écrivain allemande; voir article germanophone :de:Charlotte Kerner,
 Elizabeth Kerner, écrivain de littérature fantastique; voir article anglophone :en:Elizabeth Kerner
 Gabriele Susanne Kerner, nom d’état civil de Nena, chanteuse pop allemande
 Guy Kerner (1922-1984), acteur et metteur en scène français
 Hans-Jürgen Kerner, juriste et criminologue allemand; voir article germanophone :de:Hans-Jürgen Kerner
 István Kerner (1867-1929), chef d'orchestre hongrois
 Johann Georg Kerner, médecin, critique et chroniqueur politique allemand; Voir article germanophone :de:Johann Georg Kerner
 Johann Simon von Kerner (1755-1830), botaniste allemand. Son nom est abrégé J.Kern. en taxinomie végétale.
 Johannes B. Kerner, modérateur de télévision allemand voir :de:Johannes B. Kerner
 Jordan Kerner, producteur de films américain (Personnel et confidentiel, Inspecteur Gadget, Inspecteur Gadget 2, Le Petit Monde de Charlotte); voir article anglophone :en:Jordan Kerner,
 Joseph Kerner (1946-), coureur cycliste français
 Justinus Kerner (1786-1862), poète romantique et médecin allemand
 Nigel Kerner, essayiste britannique explorant le thème de l'ufologie
 Otto Kerner Jr (1908-1976), gouverneur de l’Illinois et juge à la cour d’Appel des États-Unis; voir article anglophone :en:Otto Kerner, Jr.
 Otto Kerner Sr (1884-1952), attorney general de l’Illinois et juge à la cour d’Appel des États-Unis ; voir article anglophone :en:Otto Kerner, Sr.
 Theobald Kerner (1817-1907), poète et médecin allemand, fils de Justinus Kerner; voir article germanophone :de:Theobald Kerner

Divers 
 Le Kerner est un cépage de raisin blanc allemand et le nom du vin issu de ce cépage;
 Méthode de Durand-Kerner, algorithme pour trouver les racines d’équations polynomiales en analyse numérique; voir article anglophone :en:Durand-Kerner method;
 Commission Kerner, commission de 11 membres, présidée par Otto Kerner Jr, mise en place en 1967 par Lyndon Johnson à l'occasion des émeutes raciales;
 Kerner est le nom donné en Allemagne du sud à un ossuaire (Karner);
 Johannes B. Kerner-Show : émission de TV allemande animée par Johannes B. Kerner sur la chaîne Sat.1. Voir article germanophone :de:Johannes B. Kerner-Show;
 Kerner est le nom d'une entreprise de machines agricoles allemande.
 L'Île de Kerner, située en Petite mer de Gâvres, dépend de la commune de Riantec.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique